Kirim steht für:
 Kenan Kirim, österreichischer Fußballspieler
 Kim (Sierra Leone), Sprache in Sierra Leone